Maalhos kan avse:
 Maalhos (Baa), ö i Baa atoll, Maldiverna
 Maalhos (Alif Alif), ö i Alfi Alif atoll, Maldiverna